Regno Unito
Eckington – parrocchia civile del Derbyshire
Eckington – parrocchia civile del Worcestershire